Синагога на Принсес-Роуд () — главная синагога британского города Ливерпуль и центр еврейской общины города ().

Еврейская община Ливерпуля образовалась примерно в 1780 году. В 1840 году община разделилась на две части, но вскоре воссоединилась. 

Синагога была спроектирована братьями  и  в неомавританском стиле. Синагога открылась 2 сентября 1874 года. Строительство обошлось в 14 975 фунтов стерлингов 8 шиллингов 11 пенсов. Синагога считается лучшей в Европе постройкой в подобном стиле и образцы, имитирующие здание, можно встретить во всём мире.

Реконструировано в 1952 году. Здание сильно пострадало от пожара в 1980 году и было отреставрировано.

Галерея

Примечание

Ссылки 
 
 

Культовые сооружения Ливерпуля
Синагоги Великобритании